Гарц може бити:

 Гарц (Одра), општина у њемачкој савезној држави Бранденбург у округу Укермарк.
 Гарц (Узедом), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Остфорпомерн.
 Гарц (Риген), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Риген.